Грек Зорба
 Грек Зорба (фільм)
 Зорба (мюзикл)